Бетти́на — женское имя, происходящее от  Элише́ва, в русском — Елизавета.

Известные носительницы:
 Беттина Ле Бо — британская актриса.
 Беттина ди Андреа — итальянский правовед, профессор права и философии в Падуанском университете.
 Беттина фон Арним (урожд. Elisabeth Catharina Ludovica Magdalena Brentano) — немецкая писательница и одна из основных представительниц романтизма.
 Беттина Циммерман — немецкая актриса кино и телевидения.
 Беттина Фулко — аргентинская теннисистка и тренер.
 Беттина Траберт — немецкая шахматистка, гроссмейстер среди женщин.
 Беттина Грубер — швейцарская лыжница, участница Олимпийских игр в Ванкувере.
 Беттина Шмидт — восточногерманская саночница, призёр Олимпийских игр, чемпионка Европы, обладательница Кубка мира.
 Беттина Юргенсен — немецкий политический и общественный деятель, председатель Германской коммунистической партии.
 Беттина Фримен — американская оперная певица.
 Беттина Шифердеккер — восточногерманская гимнастка, бронзовая медалистка Олимпийских игр.

Другое:
 (250) Беттина — астероид.

См. также 
 Беттини